Osoby o tym nazwisku:
 Bernhard Göbel – niemiecki zbrodniarz wojenny
 Barbara Göbel – niemiecka pływaczka, olimpijka
 Heinrich Göbel – niemiecki optyk, wynalazca
 Just Göbel – holenderski piłkarz